Занки — село (до 2010 — селище) в Україні, Зміївському районі Харківської області
 Занки — пасажирська залізнична станція Ізюмського напрямку
 Занки — база відпочинку харківського заводу ім. Малишева
 Занки — фестиваль знатоків "ПартиЗанські Ігри"

Примітки